Ulpià d'Emesa (en llatí Ulpianus, en grec ) va ser un sofista grec nadiu d'Emesa a Síria. Va escriure diverses obres, entre les quals és coneguda una sobre l'art de la retòrica. Uns Comentaris a divuit discursos de Demòstenes,tant podrien ser obra seva com d'Ulpià d'Antioquia.

Referències 

Sofistes
Sirians de l'antiguitat
Escriptors sirians
Filòsofs asiàtics